Liedjes
 I've been waiting for you (Neil Young) (1968), een lied van Neil Young, gecoverd door David Bowie
 I've been waiting for you (ABBA) (1974), een lied van ABBA
 I've been waiting for you (Guys Next Door) (1990), een lied van Guys Next Door
 I've been waiting for you (Dannii Minogue) (2007), een lied van Dannii Minogue
Film
I've Been Waiting for You (1998), een Amerikaanse horrorfilm van Christopher Leitch